Spies steht für:
 Spies (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Spies von Büllesheim, freiherrliche Familie
 Burgstall Spies bei der Stadt Betzenstein im Landkreis Bayreuth in Bayern, Deutschland
 Spies (Betzenstein), Name eines Ortsteils der Stadt Betzenstein im Landkreis Bayreuth in Bayern

Siehe auch:
 Spieß (Begriffsklärung)
 Spiehs